En Pologne, 
 Piątkowa, village du powiat de Przemyśl dans la voïvodie des Basses-Carpates. 
 Piątkowa, village du powiat de Rzeszów dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Piątkowa, village dans la voïvodie de Petite-Pologne.